Földraljz
 Amerikai Egyesült Államok
 Black Hawk (Colorado)
 Black Hawk (Kentucky)
 Black Hawk (Louisiana)
 Black Hawk (Mississippi)
 Black Hawk (Wisconsin)
 Black Hawk megye (Iowa)
 Blackhawk (Dél-Dakota)
 Blackhawk (Illinois)
 Blackhawk (Indiana)
 Blackhawk (Kalifornia)
 Blackhawk (Nyugat-Virginia)
 Blackhawk (Ohio)
Egyéb
 UH–60 Black Hawk, Sikorsky harci helikopter